La edición 105.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 24 de junio y el 7 de julio de 1991 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

Tanto el cuadro individual masculino como el femenino lo iniciaron 128 tenistas que se repartirían en premios una dotación económica de 2.728.856 dólares

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el alemán  Michael Stich  logrando el único triunfo en un torneo del Gran Slam  al imponerse en la final a su compatriota Boris Becker.

En la competición individual femenina la victoria fue para la alemana  Steffi Graf logrando el tercero de los siete triunfos que obtendría en Wimbledon al imponerse a la argentina  Sabatini.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1991